Взрыв у Дома Правительства Чечни
 Теракт в Грозном 9 мая 2004 года
 Теракт в Грозном 5 октября 2014 года